Schakal bezeichnet:

 ein Tier, siehe Schakal
 den Terroristen Ilich Ramírez Sánchez, siehe Carlos, der Schakal
 eine zum Teil fiktionalisierte Verfilmung über das Leben des Terroristen aus dem Jahr 2010 mit Edgar Ramirez, siehe Carlos – Der Schakal
 eine Figur in den Comics Spider-Man und Punisher
 einen Roman von Frederick Forsyth, siehe Der Schakal (Roman)
 eine Verfilmung des Romans von Fred Zinnemann, siehe Der Schakal (1973)
 eine weitere, losere Verfilmung mit Bruce Willis, siehe Der Schakal (1997)
 eine serbische paramilitärische Gruppe, siehe Šakali